Просоцани — греческий топоним. Может означать:

 Просоцани — город.
 Просоцани (дим) — община.